André Roberson (1991) – cestista statunitense
 Anthony Roberson (1983) – cestista statunitense
 Bo Roberson, propriamente Irvin Roberson (1935-2001) – lunghista e giocatore di football americano statunitense
 John Roberson (1988) – cestista statunitense
 Justin Roberson (1993) – cestista statunitense
 LaTavia Roberson (1981) – cantautrice, scrittrice e attrice statunitense
 Marcus Roberson (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Rick Roberson (1947) – ex cestista statunitense
 Roberson, propriamente Roberson de Arruda Alves (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Terrance Roberson (1976) – ex cestista statunitense
 Tyler Roberson (1994) – cestista statunitense